Lauriston Castle ist der Name folgender Gebäude in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Lauriston Castle (Aberdeenshire), eine Burg bei St Cyrus
 Lauriston Castle (Edinburgh), ein Landhaus in Edinburgh